Mony est un patronyme porté notamment par :

 Alexis Mony (1897-?), ancien footballeur international français ;
 Annie Thébaud-Mony, sociologue française de la santé ;
 François Guillaume Mony (1781-1844), manufacturier, céramiste, faïencier français ;
 Louis Mony (1849-1928), homme politique français ;
 Olivier Mony (né en 1966), écrivain et journaliste français ;
 Pierre Mony (1896-1980), ancien footballeur international français ;
 Stéphane Mony (1800-1884), actif au sein du mouvement saint-simonien, ancien député de l'Allier.

Homonymie de patronyme